Бьок (, ) — німецьке і фінське прізвище. Відомі носії:

 Бьок Філіп Август (1785—1867) — німецький філолог, філософ і історик.
 Бьок Еро (1910—1990) — фінський шахіст, гросмейстер (1984).
 Бьок Цезар (1845—1917) — норвезький дерматолог.